Волосово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Волосово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Волосово — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия

Архангельская область 
 Волосово — деревня в Каргопольском районе.

Владимирская область 
 Волосово — деревня в Петушинском районе.
 Волосово — село в Собинском районе.

Вологодская область 
 Волосово — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Волосово — деревня в Устюженском районе.

Ленинградская область 
 Волосово — город, административный центр Волосовского района.
 Волосово — станция Октябрьской железной дороги в городе Волосово.
 Волосово — деревня в Волховском районе.
 Волосово — упразднённая деревня в Ломоносовском районе.

Московская область 
 Волосово — деревня в Клинском районе.
 Волосово — деревня в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Волосово — посёлок в Ветлужском районе.
 Волосово — деревня в Навашинском районе.

Новгородская область 
 Волосово — деревня в Боровичском районе.

Псковская область 
 Волосово — деревня в Гдовском районе. 
 Волосово — деревня в Плюсском районе.
 Волосово — деревня в Псковском районе.

Тверская область 
 Волосово — деревня в Весьегонском районе.
 Волосово — деревня в Зубцовском районе.
 Волосово — деревня в Калининском районе.
 Волосово — деревня в Калязинском районе.
 Волосово — деревня в Лихославльском районе.
 Волосово — деревня в Сонковском районе.
 Волосово — деревня в Торжокском районе.

Ярославская область 
 Волосово — деревня в Борисоглебском районе.
 Волосово — деревня в Даниловском сельском поселении Даниловского района.
 Волосово — деревня в Середском сельском поселении Даниловского района.
 Волосово — деревня в Первомайском районе.
 Волосово — деревня в Ростовском районе.

См. также 
 Волосова
 Волосовская
 Волосово (аэродром)